USB Implementers Forum (, сокр. USB-IF) — некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB (Universal Serial Bus, ). Её основными видами деятельности являются продвижение и стимуляция продаж USB, Wireless USB, USB On-The-Go, а также разработка и поддержка спецификаций стандарта USB и контроль за соответствием этим стандартам выпускаемых продуктов. После роспуска ассоциации PCMCIA организация USB-IF отвечает также и за стандарт ExpressCard.

USB-IF был создан в 1995 году группой компаний, разрабатывавших стандарт USB (Intel, Microsoft, Philips, US Robotics и др.). Сейчас основными участниками форума являются Intel, Microsoft, Hewlett-Packard, Texas Instruments, NEC и NXP Semiconductors, именно при их участии был разработан стандарт USB 3.0.

Vendor ID 
На сайте USB-IF разработчикам бесплатно доступна документация по стандарту USB. Однако для получения уникального Vendor ID необходимо заплатить 5000 долларов США в год. Также для использования логотипа USB чтоб идентифицировать сертифицированное устройство, требуется взнос в размере 3500 долларов США за 2 года. Некоторые производители микроконтроллеров предлагают сублицензию со своим Vendor ID для разработки/тестировая и лимитированного производства (в основном до 10,000 единиц). Вендоры которые предоставляют бесплатно Vendor ID:

 Dream S.A.S.
 Energy Micro
 FTDI
 Luminary Micro
 Microchip
 NXP
 Silicon Labs
 STMicroelectronics
 Texas Instruments

Как альтернатива, многие участники open source комьюнити продвигают использование USB Vendor ID 0xF055 (выглядит как FOSS) для проектов с открытыми исходниками. Несмотря на всё 0xF055 не зарегистрирован ни на одну компанию (По состоянию на октябрь 2015). USB-IF не предовтавляли никакой информации про резервацию для этой конкретной цели.

См. также 
 PCMCIA
 PCI SIG

Ссылки 
 Официальная страница USB-IF

Примечания 

USB